Henderson peut désigner :

Patronyme

A-B 
 A. J. Henderson (1951-),acteur canadien ;
 Albert Henderson (1915-2004), acteur américain ;
 Andrew Henderson (né en 1980), joueur écossais de rugby à XV ;
 Ann Henderson-Sellers (née en 1952), universitaire australienne ;
 Anna Henderson (née en 1998), coureuse cycliste britannique ;
 Arthur Henderson (1863-1935), dirigeant travailliste britannique ;
 Ashley Henderson (née en 1995), athlète américaine ;
 Bill Henderson (1926-2016), acteur et chanteur américain de jazz ;
  (1939-2007), chanteur américain (The Spinners) ;
 
 Brian Henderson-Sellers (1951-), informaticien anglais ;
 Brodie Henderson (né en 1983), joueur canadien de rugby à XV ;

C-D 
 Cedric Henderson (né en 1975), joueur américain de basket-ball ;
 Charles M. Henderson (1956-), géologue et paléontologue
 Dan Henderson (né en 1970), pratiquant de combat libre américain ;
 Danielle Henderson (née en 1977), joueuse américaine de softball ;
 Darius Henderson (né en 1981), footballeur anglais ;
 David W. Henderson (1939-2018), mathématicien américain ;
 Dell Henderson (1883-1956), acteur, réalisateur, scénariste et producteur canadien ;
 Donald Henderson (1905-1947), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Donald Henderson (1928-2016), épidémiologiste américain ;
 Doug Henderson (né en 1949), homme politique britannique ;
 Duncan Henderson (ca 1950-2022), producteur de cinéma américain ;

E-I 
 Ebenezer Henderson (1784-1858), missionnaire britannique ;
 Eddie Henderson (1940-), jazzman américain ;
 Ewan Henderson (2000-), footballeur professionnel écossais ;
 Fletcher Henderson (1897–1952), pianiste, chef d'orchestre, arrangeur et compositeur de jazz afro-américain ;
 Florence Henderson (1934-2016), actrice américaine ;
 Gerald Henderson (né en 1956), joueur américain de basket-ball ;
 Gerald Henderson Jr. (né en 1987), joueur américain de basket-ball ;
 
 Grace Henderson (1860-1944), actrice américaine ;
 Greg Henderson (né en 1976), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Horace Henderson (1904-1988), pianiste, arrangeur et chef d'orchestre américain de jazz ;
 Ian Henderson (né en 1983), joueur écossais de rugby à XIII ;

J-L 
 Jackie Henderson (1932-2005), joueur écossais de football ;
 James Henderson-Stewart, 1 baronnet (1897-1961), banquier, officier de l'armée et homme politique britannique ;
 Joe Henderson (1937-2001), saxophoniste ténor et compositeur américain de jazz ;
 John Henderson (1949-), réalisateur britannique
 Jordan Henderson (1990-), footballeur professionnel anglais ;
 Josh Henderson (1981-), acteur et chanteur américain ;
 Lauren Henderson (né en 1966), auteur britannique de roman policier, de roman d'amour et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Laurence Henderson (né en 1928), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Lawrence Joseph Henderson (1878-1942), physiologiste, chimiste, biologiste, philosophe et sociologue américaine ;
 Logan Phillip Henderson (1989-), acteur et chanteur américain ;
 Louis Henderson (1853-1942), botaniste américain ;
 LuAnne Henderson (1930-2009), amie de Jack Kerouac ;
 Lucius Henderson (1861-1947), acteur et réalisateur américain ;

M-R 
 Mark Henderson (né en 1969), nageur américain ;
 Michael Henderson (1951-2022), jazzman américain ;
 Monique Henderson (née en 1983), athlète américaine spécialiste du 400 m ;
 Nevile Henderson (1882-1942), diplomate britannique ;
 Nic Henderson (né en 1981), joueur australien de rugby à XV ;
 Noël Henderson (1928-1997), joueur irlandais de rugby à XV ;
 
 Phil Henderson (1968-2013), joueur américain de basket-ball ;
 
 Richard Henderson (1945-), chimiste et universitaire britannique ;
 Rickey Henderson (né en 1958), joueur américain de baseball ;
 Rob Henderson (né en 1972), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Robert Henderson (1961-), homme politique canadien ;
 Ronnie Henderson (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 Rosa Henderson (1896-1968), chanteuse américaine de blues ;

S-Z 
 Sam Henderson (né en 1969), scénariste, dessinateur, directeur et artiste américain de storyboards ;
 Scott Henderson (né en 1954), guitariste américain de jazz fusion ;
 Shirley Henderson (né en 1965), actrice britannique ;
 Sidney Hobart-Hampden-Mercer-Henderson,  comte de Buckinghamshire (1860-1930), homme politique libéral britannique ;
 Skitch Henderson (1918-2005), pianiste, chef d’orchestre et compositeur anglo-américain ;
 
 Tom Henderson (né en 1952), joueur américain de basket-ball ;
 Virginia Henderson (1897-1921), infirmière américaine à l'origine du modèle des 14 besoins fondamentaux ;
 
 Wendi Henderson (née en 1971), footballeuse néo-zélandaise ;
 Zenna Henderson (1917-1983), écrivaine américaine de science-fiction et fantasy.

Personnages de fiction 

 Dikko Henderson est un personnage de Ian Fleming apparaissant dans le roman On ne vit que deux fois (James Bond)

Toponyme et hydronyme 

 
 Île Henderson, atoll inhabité surélevé tectoniquement et situé dans l'océan Pacifique sud ;
 Rivière Henderson, un affluent de la rivière Etchemin, au Québec, au Canada.

Argentine 
 Henderson, localité argentine située dans le  Hipólito Yrigoyen, dans la province de Buenos Aires.

Australie 
 Henderson, une section de la cité de Cockburn, près de Perth, en Australie-Occidentale.

États-Unis 
 Henderson, ville de l’État de Caroline du Nord ;
 Henderson, ville de l’État d'Iowa ;
 Henderson, ville de l'État du Kentucky ;
 Henderson, ville de l'État de Louisiane ;
 Henderson, village du comté de Knox dans l'Illinois ;
 Henderson, ville située dans le Maryland ;
 Henderson, ville du Minnesota ;
 Henderson, ville de l'État de New York ;
 Henderson, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Henderson, ville de l'État du Nebraska ;
 Henderson, ville de l'État du Nevada ;
 Henderson, ville de l'État du Tennessee ;
 Henderson, ville de l'État du Texas ;
 Henderson, ville de l'État de Virginie-Occidentale ;
 Henderson Field, aéroport de Wallace en Caroline du Nord.

Nouvelle-Zélande 
 Henderson, ville de la banlieue d'Auckland dans l'Île du Nord.

Titre 

 Madame Henderson présente (Mrs. Henderson Presents), film britannique réalisé par Stephen Frears, sorti en 2005.
 Henderson's boys, livres écrits par Rober Muchamore (les origines de CHERUB ), 7 tomes

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais
Patronyme écossais